farad (eenheid), eenheid van elektrische capaciteit
Farád, een plaats en gemeente in het Hongaarse comitaat Győr-Moson-Sopron